Nagula ist der Familienname folgender Personen:
 Elina Michailowna Nagula (* 2002), russische Billardspielerin
 Michael Nagula (* 1959), deutscher Schriftsteller